Туракулов — фамилия, распространённая среди узбеков и таджиков; имеет женскую форму Туракулова. В Казахстане и Кыргызстране имеет форму Тюрякулов или Торекулов.

Известные носители:
 Туракулов, Ураз Холматович (род. 1963) — советский футболист, таджикский тренер по футболу, мастер спорта СССР.
 Туракулов, Ялкин Халматович (1917—2005) — советский, узбекский учёный, биохимик, лауреат Ленинской премии 1964 года.